Pocock (variante : Pococke) est un patronyme qui peut renvoyer à :

 Blair Pocock, un joueur de cricket néo-zélandais ;
 Cyrena Sue Pocock, un contralto américain ;
  David Pocock, un Air Marshal britannique ;
 David Pocock, un joueur de rugby australien ;
 Edward Innes Pocock, un joueur de rugby écossais ;
 George Pocock, un amiral britannique du  ;
 John Greville Agard Pocock, historien du discours politique ;
 Lena Margaret Pocock, une actrice britannique ;
 Maggie Aderin-Pocock (née en 1968), une scientifique de l'espace anglo-nigériane ;
 Mary Pocock (1886–1977), phycologue sud-africaine ;
 Nancy Meek Pocock, un activiste canadien ;
 Nicholas Pocock, un artiste britannique ;
 Pat Pocock, un joueur de cricket anglais ;
 Philip Pocock,  un artiste canadien ;
 Philip Francis Pocock (1906-1984), un archevêque canadien ;
 Reginald Innes Pocock (1863-1947), un zoologiste, arachnologiste et mammalogiste britannique ;
 Richard Pococke (1704-1765), un anthropologue et égyptologue anglais ;
 Tom Pocock, un historien de la marine britannique ;
 William Wilmer Pocock, un architecte britannique.